Suite est un nom commun qui peut désigner :
 Suite d'une œuvre, au cinéma, en littérature, en jeux vidéo, etc. : un nouvel épisode.
 Suite romanesque, en littérature.
en mathématiques :
Suite (mathématiques) et suite (mathématiques élémentaires),
Suite exacte ;
 Suite, une forme musicale ; voir notamment :
 Suites pour orchestre Jean Sébastien Bach
Suites pour viole de Gambe Marin Marais (5 Livres)
Suites pour clavecin Antoine Forqueray
Suites pour clavecin Jean-Baptiste Forqueray
Suites et nouvelles Suites pour clavecin de Jean Philippe Rameau
Suite pour piano de Carl Nielsen ;
Suite pour violoncelle et piano op.16 de Camille Saint-Saëns (1862)
Suite pour piano de Arnold Schönberg ;
Suite en fa pour orchestre d'Albert Roussel
Suite scythe de Prokofiev
Suite pour violoncelle de Gaspar Cassadó ;
Suite pour orgue, en musique d'orgue : une autre forme musicale spécifique de l'école française d'orgue ;
 Suite au poker : une main particulière.
 Suite logicielle, en informatique : un ensemble de logiciels destiné à un domaine particulier — par exemple : Microsoft Office, OpenOffice, Adobe Creative Suite, GNU PDF ;
 Suite d'hôtel, dans le domaine de l'hôtellerie : série de pièces qui, par opposition à la simple chambre d'hôtel standard, est pourvu en plus d'un séjour.
 Suite parentale : ensemble de pièces qui, dans un logement récent, est réservé exclusivement au couchage et à la toilette des parents.

Titres 

 
 Suite, un album posthume de Gilbert Bécaud